Kultus
!
Bayern